Hundvågen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hundvågen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (30,3 ha)
Hundvågen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn